"Vodice" pode ser:
 Vodice (Eslovênia), localidade
 Vodice (Smederevska Palanka), localidade na Sérvia
 Vodice (Tábor), comuna checa
 Vodice (Prokuplje), localidade na Sérvia

Desambiguações de topônimos